Emporio puede referirse a:

Emporio (Antigua Grecia)
Mercado, especialmente el internacional
Ciudad
Gran empresa
Gran almacén

Topónimos
Ampurias, localidad española (la colonia griega masaliota de Emporion)
Emporium, localidad inglesa
Emporia, nombre de varias localidades en Estados Unidos

Grecia
Emporio (Quíos)
Emporio (Jalki)
Emporio (Kozani)
Emporio (Santorini)

Marcas comerciales
DLF Emporio, Vasant Kunj, Nueva Delhi, India
Emporio Armani
Panos Emporio AB, Suecia
Emporio Joyas, Chile, Anillos de Compromiso

Títulos de obras de arte y literarias
Emporio celestial de conocimientos benévolos, enciclopedia ficticia, de Borges

Notas